Stanisław Koniecpolski (zm. 1584) – starosta wieluński
 Stanisław Przedbór Koniecpolski (zm. 1588) – kasztelan sieradzki
 Stanisław Przedbór Koniecpolski (zm. po 1594) – podkomorzy sieradzki
 Stanisław Koniecpolski (ok. 1594–1646) – kasztelan krakowski, hetman wielki koronny
 Stanisław Koniecpolski (zm. 1660) – kasztelan lubaczowski
 Stanisław Koniecpolski (zm. 1682) – kasztelan krakowski, wojewoda podolski